Arawhata bezeichnet in Neuseeland:

 einen Ort, siehe Arawhata (Neuseeland)
 den Fluss Arawhata River